Приз среди смешанных пар на Открытом чемпионате Австралии по теннису разыгрывается с 1922 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса пары выявляли лучшую в рамках чемпионата Австралии, а в первые пять лет — в 1922-26 годах — в рамках чемпионата Австралазии.

В 1970-86 годах турнир не проводился.

Финалы турнира

Открытая эра

Чемпионат Австралии

Чемпионат Австралазии

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису
Международные турниры
Списки:Спорт в Австралии